Contratto preliminare – tipo di contratto nel quale le parti si obbligano, a vicenda, alla stipula di un contratto futuro
Preliminare – nello sport, turno di qualificazione in un torneo a eliminazione diretta
Preliminari sessuali – forme di intimità fisica che, all'inizio di un incontro sessuale, servono a suscitare l'eccitazione sessuale propedeutico alla penetrazione o ad altre pratiche finalizzate a raggiungere l'orgasmo